Jos Alberts (wielrenner, 1960), Nederlands wielrenner die in 1984 uitkwam in de ploegentijdrit op de Olympische Spelen.
 Jos Alberts (wielrenner, 1961), Nederlands wielrenner die in 1985 uitkwam in de Ronde van Spanje.